Эйнсли — английская фамилия.

 Эйнсли, Бен (; род. 1977) — английский яхтсмен, многократный олимпийский чемпион.
 Эйнсли, Джеки (; род. 1981) — английская фотомодель.
 Эйнсли, Дуглас (; 1865 — 1948) — британский поэт, переводчик, критик и дипломат.